

Прізвище 

Роні́ () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Барон де Роні — один з титулів Максимільяна де Бетюн Сюллі, міністра французького короля Генріха IV
 Ерік де Роні (1930—2012) — французький ієзуїт, антрополог
 Габріель Роні (1882—1972) — французька актриса
 Жак Роні ( 1939) — французький актор
 Жозеф Роні (1771—1814) — французький письменник і драматург
 Жозеф Роні-старший (Жозеф Анрі Оноре Боекс; 1856—1940) — французький письменник бельгійського походження
 Жозеф Роні-молодший (Серафен Жустен Франсуа Боекс; 1849—1948) — французький письменник бельгійського походження, брат Ж. Роні-старшого
 Леон де Роні (1837—1914) — французький етнограф, мовознавець, орієнталіст
 Люсьєн де Роні (1810—1871) — французький етнограф і історик, батько Леона де Роні
 Реймонд Борель-Роні (Реймонд Жарде; 1907—1993) — французька письменниця
 Робер Борель-Роні (1912—1998) — французький письменник, автор поліцейських романів, внук Ж. Роні-старшого, чоловік Р. Борель-Роні

Ім'я 
 Роні (повне ім'я Ронієлітон Перейра Сантос;  1977) — бразильський футболіст, що грав на позиції нападника

Топонім 

 Роні — район місцевого самоврядування в штаті Джигава

 Роні-су-Буа — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені
 Роні-сюр-Сен — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін